Górnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Górnoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia